Ракитников — фамилия; имеет женскую форму Ракитникова.
 Ракитников, Андрей Николаевич (1903—1994) — советский и российский экономикогеограф, один из основоположников отечественной географии сельского хозяйства.
 Ракитников, Николай Иванович (1864—1938) — российский политический деятель, эсер.